

Топонім 
 Соколов — місто в Чехії, Карловарський край.
 Соколов — округ в Чехії, Карловарський край.
 Соколов — хутір в Росії, Адигея, Кошехабльський район.
 Соколов — гірський потік в Україні.

Соколо́в — російське прізвище.

Прізвище

Соколов Андрій 
 Соколов Андрій Васильович (* 1977) — український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, командир 72-ї механізованої бригади.
 Соколов Андрій Васильович (1898–1980) — російський агрохімік, член-кореспондент АН СРСР (1964).
 Соколов Андрій Костянтинович (художник) (1931—2007) — радянський і російський художник-фантаст (живописець, графік. Народний художник РРФСР (1982). 
 Соколов Андрій Олексійович (1962) — радянський і російський актор («Маленька Віра»).
 Соколов Андрій Юрійович (латвійський шахіст) (нар. 1972) — латвійський шахіст.
 Соколов Андрій Юрійович (радянський шахіст) (нар. 1963) — радянський і французький шахіст, міжнародний гросмейстер.

Соколов Артем 
 Соколов Артем Іванович (1987—2019) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Соколов Африкан 
 Соколов Африкан Федорович — Герой Радянського Союзу

Соколов Борис 
 Соколов Борис Вадимович (1957) — російський історик і філолог, фахівець з воєнної історії, критик, публіцист
 Соколов Борис Матвійович (1889, Ніжин — 1930, Москва) — російський фольклорист, етнограф.
 Соколов Борис Олександрович (1930) — російський геолог-нафтовик, член-кореспондент РАН (1997).
 Соколов Борис Павлович (1897, Харків — 1984, Дніпропетровськ) — український агроном-селекціонер, Герой Соціалістичної Праці (1972).
 Соколов Борис Сергійович (1914, Вишній Волочок) — російський геолог, палеонтолог, академік АН СРСР (1968).

Соколов Вадим 
 Соколов Вадим Андрійович (* 1978) — підполковник Служби безпеки України, учасник російсько-української війни.
 Соколов Вадим Юрійович (* 1960) — директор Чернівецької обласної клінічної лікарні, заслужений лікар України.

Соколов Валеріан 
 Соколов Валеріан Сергійович (1946) — радянський боксер, олімпійський чемпіон.

Соколов Валерій 
 Соколов Валерій Вікторович (1986, Харків) — український скрипаль.

Соколов Василь 
 Соколов Василь Миколайович (1874, Кострома — 1959, Москва) — російський статистик, журналіст, письменник, учасник революційного руху.
 Соколов Василь Миколайович (1912, село Ярцево, Смоленська губернія — 1981, Москва) — радянський футболіст і футбольний тренер.

Соколов Віктор 
 Соколов Віктор Вікторович (1919, Світловодськ) — український поет.
 Соколов Віктор Олександрович (1909 —?) — радянський льотчик-випробувач, учасник Другої світової війни.

Соколов Григорій 
 Соколов Григорій Іванович (1810—1852) — літератор, перекладач, дослідник історії;
 Соколов Григорій Ліпманович (1950) — російський піаніст.

Соколов Дмитро 
 Соколов Дмитро Олегович (1988, Москва) — російський футболіст.

Соколов Іван 
 Соколов Іван Георгійович — український та російський математик і педагог, професор, науковець Львівського університету.
 Соколов Іван Дмитрович — доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біології рослин Луганського національного аграрного університету.
 Соколов Іван Захарович — партійний діяч УРСР.
 Соколов Іван Іванович (1823—1910) — маляр і графік.
 Соколов Іван Іванович (1865—1939) — візантиніст, історик церкви.
 Соколов Іван Михайлович (1900 — 1982)  — радянський воєначальник, генерал-полковник авіації.
 Соколов Іван  — нідерландський шахіст

Соколов Максим 
 Соколов Максим Анатолійович — російський хокеїст.

Соколов Микита 
 Соколов Микита Петрович (1748–1795) — російський учений, автор праць із хімії, хімічної технології, мінералогії.

Соколов Микола

Соколов Микола Васильович 
 Соколов Микола Васильович (революціонер) (1835–1889) — російський революціонер, публіцист.
 Соколов Микола Васильович (хімік) (1841—1915) — хімік
 Соколов Микола Васильович (генерал-майор) — Герой Радянського Союзу
 Соколов Микола Васильович (підполковник) — Герой Радянського Союзу

Соколов Микола Матвійович 
 Соколов Микола Матвійович (1860–1908) — поет, перекладач, цензор Петербурзького цензурного комітету.

Соколов Микола Миколайович 
 Соколов Микола Миколайович (1826–1877, Петербург) — російський хімік.
 Соколов Микола Миколайович (1902–1975, Москва) — російський генетик.
 Соколов Микола Миколайович (1895, Тамбов — 1977) — російський геолог, геоморфолог, ґрунтознавець, історик науки, доктор географічних наук (1949).
 Соколов Микола Миколайович (1930) — російський легкоатлет, срібний призер Олімпійських ігор в Римі (1960, біг на 3000 м з перешкодами), заслужений майстер спорту СРСР (1960).

Соколов Микола Олександрович 
 Соколов Микола Олександрович (1859 — ?) — російський композитор, викладач Петербурзької консерваторії.
 Соколов Микола Олександрович (1903–2000) — російський графік і живописець (Кукринікси).

Соколов Микола Олексійович 
 Соколов Микола Олексійович (1856, Петербург — 1907, Петербург) — російський геолог.
 Соколов Микола Олексійович (1906, Смоленськ — 1981, Київ) — радянський актор і режисер, народний артист УРСР (1960).
 Соколов Микола Олексійович (1882—1924) — слідчий з особливо важливих справ Омського окружного суду, що розслідував справу про вбивство царської сім'ї.

Соколов Михайло 
 Соколов Михайло Володимирович  —український політик, народний депутат України 6-го скликання.

Соколов Олег 
 Соколов Олег Валерійович — російський історик

Соколов Олександр 
 Соколов Олександр Вікторович (1988—2022) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Соколов Олександр Володимирович (1961) — український політик, міський голова міста Чернігів (2002—2015).
 Соколов Олександр Дмитрович (1898—1941) — радянський військовик, комдив.
 Соколов Олександр Миколайович (1946) — український артист балету та балетмейстер.
 Соколов Олександр Миколайович (1953) — соціолог.
 Соколов Олександр Олександрович ( 1988) — український актор театру і кіно.
 Соколов Олександр Сергійович (1981) — російський волейболіст.
 Соколов Олександр Юрійович (1997) — український спринтер.

Соколов Петро 
 Соколов Петро Федорович  — російський живописець і графік;
 Соколов Петро Іванович  — меценат.
 Соколов Петро Максимович (1827—1887) — український художник та поет.

Соколов Платон 
 Соколов Платон Петрович — український і російський правознавець, доктор церковного законознавства, професор.

Соколов Сергій 
 Соколов Сергій Леонідович (1911 — 2012) — радянський воєначальник, міністр оборони СРСР (1984—1987), маршал Радянського Союзу (1978), Герой Радянського Союзу (1980).
 Соколов Сергій Миколайович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Соколов Сергій Володимирович 
 Соколов Сергій Володимирович (1904 — 1965) — радянський воєначальник, генерал-лейтенант (1943).
 Соколов Сергій Володимирович (1962—2021) — радянський легкоатлет (спринт), Заслужений майстер спорту СРСР (1982).

Соколов Станіслав 
 Соколов Станіслав Михайлович (1926, Брянськ) — український архітектор.

Соколов Теодосій 
 Соколов Теодосій (1870–1941) — український акушер-гінеколог.

Соколов Юрій 
 Соколов Юрій Дмитрович (1896, Кубань — 1971, Київ) — механік і математик, член-кореспондент АН УРСР (1939).
 Соколов Юрій Матвійович (1889, Ніжин — 1941, Київ) — фольклорист і літературознавець, академік АН УРСР (1939).
 Соколов Юрій Олександрович (1907—?) — радянський актор. Заслужений артист Української РСР. Народний артист Молдавської РСР (1958).

Подвійні прізвища 
 Соколов-Микитов Іван Сергійович (1892—1975) — російський радянський письменник і журналіст, спеціальний кореспондент.
 Соколов-Олександров Віталій Олександрович — радянський, український кінооператор.

Див. також 
 Соколів
 Соколова
 Соколове
 Сокіл (значення)

Посилання 
 Російське генеалогічне дерево. Соколов — Соколовський

Примітки 

Російські прізвища